Тытыльваа́м — река в Чукотском автономном округе России. Правый приток Малого Анюя (бассейн Колымы). Длина — 96 км.

В бассейне реки обнаружены запасы золота, серебра.

Течение 
Берёт начало в гряде Топографов юго-западнее горы Радиальной (1459 м) и течёт на северо-запад. Попадая в ущелье Военных Топографов меняет направление на юго-западное. Здесь в Тытыльваам впадает ручей от озера Каменистого. Затем справа впадает ручей Широкий, а слева Теснинный.

У горы Юбилейной (1226 м) на высоте 554 м нум Тытыльваам слева принимает реку Стремнинная. После этого Тытыльваам вытекает из ущелья Военных Топографов и сразу впадает в крупное озеро Тытыль.

Вытекая из юго-западного окончания озера река принимает слева малый водоток Луковый, после чего в Тытыльваам впадают Уткувеем (слева) и Каменка (справа).

Через 14 км после впадения Каменки Тытыльваам на высоте 402 м нум справа впадает в Малый Анюй.

Характеристика русла и течения 
В ущелье Военных Топографов на 81 км (после впадения водотока из озера Каменистого) Тытыльваам имеет 10 м ширины, 0,5 м глубины и каменистое дно.

При впадении в озеро Тытыль река имеет ширину в 52 метра, метр глубины и твёрдые грунты дна; скорость течения здесь составляет 0,8 м/с.

Между впадением Уткувеема (26-й км) и Каменки (14-й км) река имеет 40 м ширины, 2 метра глубины и твёрдые грунты дна.

Водная система 

 Малый Анюй
 → Тытыльваам
 → озёра Чировые
 → Каменка
  — озеро Островное
 ← Уткувеем
  — озеро Рыбное
  — озеро Травяное
 → Мутница
 → Луковая
 ? озёра Луковые
  — Тытыль
 Тытылиутин
 ← Голубой
 ← Стремнинная
 → Ревущий
 ← Теснинный
 → Широкий
 → безымянный ручей
  — озеро Чаячье
 → безымянный ручей
  — озеро Каменистое

Объект культурного наследия 
В долине реки находится множество объектов культурного наследия Чукотки: «Стоянка Нижнетытыльская», «Стоянка Тытыль» и другие, внесённые в перечень приказом от 2008 года (№ 218).

Примечания

Ссылки 
  — фото на National Geographic

Притоки Малого Анюя
Реки Анадырского района